

Romans et films 
 Villa Marguerite un roman de jean-Jacques Brochier
 Villa Marguerite est un nom cité dans le roman policier d'Agatha Christie Le Crime du golf
  « Villa Marguerite» un téléfilm de 2008 pour France 3 de Denis Malleval adapté du roman de Jean-Jacques Brochier, avec Yolande Moreau, Luis Rego et Natacha Lindinger.



Alsace

Aquitaine
 Villa Marguerite à Arcachon où séjournèrent Claude Debussy et Nadejda von Meck.

Auvergne
 Villa Marguerite à Neussargues Cantal

Basse-Normandie
 Villa Marguerite à Villers-sur-Mer

Bourgogne

Bretagne
 Villa Marguerite à Pléneuf-Val-André

Centre
 Villa Marguerite située à Montrichard

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Haute-Normandie

Île-de-France
 Villa Marguerite située à Follainville-Dennemont

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine
 Villa MARGUERITE à Bains-les-Bains Vosges
Villa Marguerite située 3 rue du colonel Renard à Saurupt qui est un quartier de la ville de Nancy

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Pays de la Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d'Azur
 Villa Marguerite, ce pavillon situé à Mandelieu-la-Napoule dans le parc du Château de la Napoule est l'ancienne résidence de la Princesse de Pless, née Daisy Cornwallis-West.

Rhône-Alpes

Guadeloupe

Guyane

Martinique

La Réunion

Villa Marguerite à Charleston Caroline du Sud

Villa Marguerite qu'avait fait construire Ward Chapman Pitfield. Elle est située dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro à Montréal.

Villa Marguerite transformée en musée et située à la Chaux-de-Fonds

Homonymie de monument
Homonymie de toponyme